Zhang Jiaqi (ur. 2004) – chińska skoczkini do wody, mistrzyni olimpijska z Tokio
 Zhang Jiaqi (ur. 1991) – chiński piłkarz